Кітов; Китов

 Китов Анатолій Іванович (1920—2005) — радянський учений, розробник електронно-обчислювальної техніки.
 Георгі Кітов (1943—2008) —  болгарський археолог, дослідник Давньої Фракії.
 Кітов Микола Григорович (* 1944) — доктор філософських наук, професор.
 Стоян Кітов (* 1938) — болгарський футболіст, що грав на позиції півзахисника. Виступав, зокрема, за клуб «Спартак» (Софія), а також національну збірну Болгарії.